Il singolare del torneo di tennis Aberto de Brasília 2010, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Tatsuma Itō che ha battuto in finale Izak Van der Merwe per 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Ricardo Mello (semifinale)
  Federico Delbonis (primo turno)
  David Guez (secondo turno)
  Josselin Ouanna (primo turno)

 João Souza (quarti di finale)
 Thiago Alves (secondo turno)
 Daniel Marcos (primo turno)
 Uladzimir Ihnacik (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Aberto de Brasília 2010